Widowo – wieś w województwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie Bielsk Podlaski
 Widowo – rezerwat przyrody w woj. pomorskim, na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
 Widowo – specjalny obszar ochrony siedlisk w woj. pomorskim
 Widowo – dawna gmina wiejska istniejąca 1952–1954 w woj. białostockim

Zobacz też 
 Widów